Nils Kettilsson kan avse:

 Nils Kettilsson (ärkebiskop) – som var Sveriges ärkebiskop 1308–1314
 Nils Kettilsson (Vasa) – fogde på Stockholms slott Tre Kronor på 1300-talet
 Nils Kettilsson (Bielke) – svensk riddare i slutet av 1200-talet